Борис Любимов:
 Любимов, Борис Иванович (1930—1999) — российский фармаколог, член-корреспондент АМН.
 Любимов, Борис Николаевич (род. 1947) — российский театровед, педагог, культуролог.